Großregion oder Grossregion steht für
 Großregion (Saar-Lor-Lux)
 Grossregion (Schweiz)
 allgemein für eine Agglomeration